Теорема о разностях — теорема, связывающая понятия производной и прямой конечной разности высших порядков для степенной функции натурального показателя степени.

Теорема 
Теорема о разностях утверждает, что для любой степенной функции с натуральным показателем степени справедливо равенство производной и конечной разности порядка, равного показателю степени и равняется показателю степени под знаком факториала.

Доказательство 
Рассмотрим степенную функцию вида , где  — натуральные числа. Прямая конечная разность порядка  для такой функции равняется:

По определению производной, для функции вида  имеем производную порядка
: .
Таким образом, соблюдается равенство

Примечания

Литература 
 Richardson, C. H. (1954): An Introduction to the Calculus of Finite Differences (New York: Van Nostrand, 1954) online copy
 Jordan, Charles (1939/1965). «Calculus of Finite Differences», Chelsea Publishing. On-line: 1

См. также 
 Конечные разности
 Метод конечных разностей;
 Интерполяционные формулы Ньютона;
 Разделенная разность;
 Биномиальные преобразования.

Вычислительная математика